Doziemnik faz – urządzenia stosowane w sieciach średnich napięć, którego celem jest gaszenie łuku zwarciowego w miejscu doziemienia. 

Idea jego działania polega na bocznikowaniu miejsca doziemienia do siatki uziemiającej stacji elekroenergetycznej, zasilającej doziemioną sieć. Powoduje to zanik przepływu prądu w miejscu doziemienia i w konsekwencji likwidację bądź ograniczenie niszczącego działania prądu ziemnozwarciowego. Inną korzyścią wynikającą ze stosowania doziemników to ograniczanie przepięć ziemnozwarciowych w przypadku przerywanych doziemień łukowych, co ma niebagatelny wpływ na liczbę zwarć wielofazowych sieci. Wykorzystując doziemnik faz można konstruować proste, o dużej sprawności działania zabezpieczenia ziemnozwarciowe. Dodatkową zaletą doziemników jest zmniejszenie zagrożenia porażeniowego w miejscu doziemienia.

Bibliografia 
 Rabiega R.: Ograniczenie skutków zwarć doziemnych w sieciach elektroenergetycznych średnich napięć przez zastosowanie doziemników faz, Rozprawa doktorska, Politechnika Lubelska 1981.
 Bogajewski w.: Skuteczność działania doziemników w liniach napowietrznych średniego napięcia, Energetyka 04/1975, str. 129-131.

Aparaty elektryczne